Geografia:
Badis, ruïnes d'una antiga ciutat de Marroc
Badis, antiga vila d'Algèria, situada al sud de l'Aurès, avui desapareguda
 Onomàstica: 
Badis ibn al-Mansur, emir zírida d'Ifríqiya (984-996)
 Badis ibn Habús, emir zírida de Granada (1038-1073)